Das Herrendoppel der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Jacco Eltingh und Paul Haarhuis waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Jared Palmer und Richey Reneberg gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Palmer und Reneberg in vier Sätzen gewannen. Für Palmer war dies der erste Grand-Slam-Titel, für Reneberg der zweite.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf australianopen.com (englisch)

Herrendoppel
1995